The Rough Neck – film del 1916 diretto da Melvin Mayo
The Rough Neck – film del 1919 diretto da Oscar Apfel